Pojam planiranje može imati višestruku uporabu:

Planiranje (ekonomija) - jedan od zadataka managera
Planiranje (školstvo) - planiranje nastavne jedinice
Vojno planiranje - planiranje vojnih operacija
Planiranje obitelji - kvalitetno ostvarenje roditeljske uloge